John Ralston ist der Name folgender Personen:

* John Ralston (Footballspieler) (* 1927), US-amerikanischer  American-Football-Spieler und -Trainer 
 John Ralston (Schauspieler) (* 1964), kanadischer Schauspieler